Галкинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Галкинское сельское поселение — входило в Камышинский район

Забайкальский край 
 Галкинское сельское поселение — входит в Шилкинский район

Курганская область
 Галкинское сельское поселение — входит в Шумихинский район

Свердловская область
 Галкинское сельское поселение — входит в Камышловский район

Хабаровский край 
 Галкинское сельское поселение — входит в Хабаровский район